Корана может означать:

Персоналии 
 Корана, Хар Гобинд (1922—2011) — американский молекулярный биолог.

Реки 
 Корана — река в Хорватии.

Прочее 
 Корана — этническая группа готтентотов.
 Корана — коммуна в Италии.